Osoby o tym nazwisku:
 Giovanni Graber – włoski saneczkarz
 Pierre Graber – szwajcarski polityk